Banda di Maçã é um grupo musical formado por André Lelis, Luiz Almiro, Ernesto, Ed Moreira, Irlando, Tité e Derico.

Discografia
Zunzum de Maçã		
Arregaça, Arrebenta 
Tá Rebocado
Êta Bahia Porreta
Banda Di Maçã

Bandas da Bahia